Vasily Chapayev, celebre comandante dell'Armata Rossa durante la seconda guerra mondiale
 Chapayev, un film di Georgi Vasilyev e Sergei Vasilyev
 la Classe Chapayev, una classe di incrociatori sovietici